Радња може да се односи на:

 Акт, радња, акција, чин дјело,
 Радња (књижевност), опис дешавања
 Радња (привреда), продавница
 Симптоматска радња, социологијски и психологијски појам

или

 Радња (Кавадарци), насеље у општини Кавадарци, Северна Македонија
 Горња Радња, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Радња Доња, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ